Política:
 Catalunya:
 El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) fou un partit polític entre 1936 i 1997.
 El Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC-Viu) és un partit polític fundat el 1997.
 País Valencià:
 El Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) fou un partit polític clandestí durant el Franquisme, legalitzat el 1977 i dissolt al cap de pocs anys.
 Alemanya:
 El Partit Socialista Unificat d'Alemanya, en  (SED), fou el partit polític que governà la República Democràtica Alemanya des de la seva fundació fins a la reunificació alemanya.
 Burkina Faso:
 El Partit Socialista Unificat, en  (PSU), és un partit polític fundat el 2001.
 Espanya:
 El Partit Socialista Unificat d'Andalusia,  (PSUA), fou un efímer partit polític de l'any 1978.
 França:
 El Partit Socialista Unificat, en  (PSU), fou un partit polític entre 1960 i 1989.
 Itàlia:
 PSI-PSDI Unificats, habitualment denominat Partit Socialista Unificat, en  (PSU), fou un partit polític entre 1966 i 1969.